Новослободское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новослободское сельское поселение — входит в Корочанский район, Белгородская область
 Новослободское сельское поселение — входит в Сенгилеевский район, Ульяновская область